Die Fußball-Oberliga Westfalen 1978/79 war die erste Spielzeit der Oberliga Westfalen. Nachdem im Norden der Bundesrepublik Deutschland bereits 1974 die Oberliga als dritte Leistungsstufe wiedereingeführt worden war, wurden 1978 bundesweit und somit auch im Bereich des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen äquivalente Spielklassen eingerichtet. Der Meister der Oberliga Westfalen war zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigt, welchen der SC Herford schließlich mit einem Punkt Vorsprung vor dem TuS Schloß Neuhaus erreichte. Die Herforder qualifizierten sich ebenfalls für die Amateurmeisterschaft, wo sie allerdings in der 1. Runde gegen Hertha Zehlendorf ausschieden.

In die Verbandsliga stiegen der Ahlener SV und als abgeschlagener Tabellenletzter die SpVg Beckum ab, für die in der Folgesaison 1979/80 Teutonia Lippstadt und der VfB Waltrop in die Oberliga nachrückten. Der Aufstieg Herfords wurde dabei durch den gleichzeitigen, finanziell bedingten Zwangsabstieg Westfalia Hernes aus der 2. Bundesliga kompensiert. Das Spiel zwischen dem VfB Rheine und dem SC Herford (3:2) wurde wegen Ausschreitungen unter den rund 3.000 Zuschauern annulliert und wiederholt. Das Wiederholungsspiel fand am 9. Juni 1979, eine Woche nach dem letzten Spieltag, statt und endete mit 0:0. Torschützenkönig wurde Johann Kriar vom TuS Schloß Neuhaus mit 31 Toren.


Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1978/79 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord 1977/78
 SC Herford
 die Qualifikanten aus der Staffel 1 der Verbandsliga Westfalen 1977/78:
 1. FC Paderborn  
 VfB Rheine  
 TuS Schloß Neuhaus  
 Ahlener SV 
 Bünder SV 
 SpVg Emsdetten 05  
 SpVg Beckum  
 FC Gütersloh (Fusion der Fußballabteilungen der DJK Gütersloh und SVA Gütersloh)  
 TSG Harsewinkel 
 die Qualifikanten aus der Staffel 2 der Verbandsliga Westfalen 1977/78:
 SpVgg Erkenschwick  
 VfL Gevelsberg 
 Sportfreunde Siegen  
 DJK Hellweg Lütgendortmund  
 SuS Hüsten 09  
 SV Holzwickede  
 Eintracht Recklinghausen  
 VfB Altena

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Westfalenmeister

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 122.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1978/79 bei Westfalenkick.de

1978
Fußballsaison 1978/79